Issakadze ist der Familienname folgender Personen:

 Eldar Issakadze (1936–2005), georgischer Cellist und Cellopädagoge
 Irma Issakadze (* 1976), georgische Pianistin